Der Begriff Leopardenhund steht umgangssprachlich für leopardartig gefleckte Hunderassen, insbesondere

 American Leopard Hound
 Louisiana Catahoula Leopard Dog